Юрмала:

 Юрмала — крупнейший город-курорт Латвии и стран Балтии, находится в 25 км от Риги.
 Юрмала — деревня в Плесецком районе Архангельской области России.
 Юрмала — река в Холмогорском районе Архангельской области России, приток Сии (в прошлом Северной Двины).
 Юрмала — шахматный турнир, проводился Шахматной федерацией Латвийской ССР и администрацией курорта Юрмала с 1978 по 1987 год.
  — баскетбольный клуб из города Юрмалы.
 «Юрмала» — футбольный клуб из города Юрмалы.
 «Юрмала-2» — вторая команда ФК «Юрмала».
 «Юрмала» — название футбольного клуба «Даугава» (Рига) в 2003—2009 годах (в 2010—2012 — «Юрмала-VV»).
 «Юрмала» — название футбольного клуба «Даугава-2» (Рига) в 2007—2008 годах в турнире дублёров (в 2004—2006 — «Юрмала-2»).
 «Юрмала» — советский конкурс молодых исполнителей эстрадной песни.

См. также 
 Ригас Юрмала